Jméno a příjmení Václav Hořejší nosí více osob:

 Václav Hořejší (* 1949) – český molekulární imunolog
 Václav Hořejší (manažer) – místopředseda dozorčí rady Českého svazu ledního hokeje a ředitel hokejového klubu BK Mladá Boleslav a.s. (prosinec 2010 – 30. červenec 2011)
 Václav Hořejší (plukovník) – pilot 311. bombardovací perutě R.A.F.